Cette page affiche les résultats détaillés de la phase finale du Championnat d'Europe de football 2004, seulement à partir des quarts de finale jusqu'à la finale.

Tableau 

Note : les matchs sont à élimination directe. En cas d'égalité à la fin du temps règlementaire (90 minutes), le match se poursuit et la règle du but en argent s'applique en prolongation : si une équipe mène au score à la fin de la première prolongation (105 minutes) le match s'arrête. Si l'égalité perdure alors la  est jouée. À la fin du match (120 minutes), si les deux équipes sont toujours à égalité, une séance de tirs au but est disputée afin de les départager.

Quarts de finale

Portugal - Angleterre

France - Grèce

Suède - Pays-Bas

Tchéquie - Danemark

Demi-finales

Portugal - Pays-Bas

Grèce - Tchéquie

Finale

Portugal - Grèce 

Championnat d'Europe de football 2004